Seattle steht für:
 Seattle, eine Stadt in den Vereinigten Staaten
 Seattle (Häuptling) (1786?–1866), einen Indianerhäuptling
 Seattle (Schiff, 1928), ein deutsches Kombischiff
 USS Seattle (ACR-11), einen US-amerikanischen Kreuzer
 USS Seattle (AOE-3), ein US-amerikanisches Kampfunterstützungsschiff der Sacramento-Klasse

Siehe auch: